Kamenar kan syfta på:

Bulgarien 

 Kamenar (distrikt i Bulgarien, Razgrad), Obsjtina Loznitsa, 
 Kamenar (distrikt i Bulgarien, Varna), Obsjtina Varna, 
 Kamenar (distrikt i Bulgarien, Burgas), Obsjtina Pomorie,